Serena Williams era la detentrice del torneo ma è stata sconfitta al quarto turno da Sabine Lisicki. In finale la tedesca è stata sconfitta da Marion Bartoli per 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Serena Williams (quarto turno)
  Viktoryja Azaranka (secondo turno, ritirata)
  Marija Šarapova (secondo turno)
  Agnieszka Radwańska (semifinale) 
  Sara Errani (primo turno) 
  Li Na (quarti di finale)
  Angelique Kerber (secondo turno)
  Petra Kvitová (quarti di finale)
  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Marija Kirilenko (primo turno)
  Roberta Vinci (quarto turno)
  Ana Ivanović (secondo turno)
  Nadia Petrova (primo turno)
  Samantha Stosur (terzo turno)
  Marion Bartoli (campionessa) 
  Jelena Janković (secondo turno)

 Sloane Stephens (quarti di finale)
 Dominika Cibulková (terzo turno)
 Carla Suárez Navarro (quarto turno)
 Kirsten Flipkens (semifinale)
 Anastasija Pavljučenkova (primo turno)
 Sorana Cîrstea (secondo turno)
 Sabine Lisicki (finale)
 Peng Shuai (secondo turno)
 Ekaterina Makarova (terzo turno)
 Varvara Lepchenko (primo turno)
 Lucie Šafářová (secondo turno)
 Tamira Paszek (primo turno)
 Alizé Cornet (terzo turno)
 Mona Barthel (secondo turno)
 Romina Oprandi (primo turno, ritirata)
<li> Klára Zakopalová (terzo turno)

Qualificate 

  Carina Witthöft (primo turno)
  Galina Voskoboeva (primo turno)
  Caroline Garcia (secondo turno)
  Petra Cetkovská (terzo turno)
  Ajla Tomljanović (primo turno)
  Maria Elena Camerin (primo turno)

  Yvonne Meusburger (primo turno)
  Virginie Razzano (primo turno)
  Eva Birnerová (terzo turno)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (secondo turno)
  Mariana Duque Mariño (secondo turno)
  Michelle Larcher de Brito (terzo turno)

Lucky Losers 

  Vania King (primo turno)

<li>  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)

Wildcard 

  Elena Baltacha (primo turno)
  Lucie Hradecká (primo turno)
  Anne Keothavong (primo turno)
  Johanna Konta (primo turno)

  Tara Moore (primo turno)
  Samantha Murray (primo turno)
  Andrea Petković (secondo turno)
<li>  Alison Riske (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2013
WTA Tour 2013